Khlong Yai – miasto w Tajlandii
 „Khlongyai” – syjamski torpedowiec typu Kantang z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej